Мортен Магнус Фальдаас (; род. 8 марта 1959 года, Норвегия) — норвежский актёр театра и кино. Наиболее известнен по фильмам: «Дух тьмы», «Северная звезда», «В белом плену».

Фильмография

Дубляж

Ссылки 
 
 Мортен Фальдаас на сайте КиноПоиск

Актёры Норвегии
Киноактёры Норвегии